Хоса ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнкас-Минерас, в 107 км от столицы провинции. Занимает площадь 28,05 км². Население — 34 человека (на 2010 год).

Приходская церковь Успения Богородицы, трёхнефная, с куполом, построена в XVIII веке.

Население

Примечания

Муниципалитеты Теруэля